Poch steht für:
 Poch, ein altes Kartenspiel

Poch ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Amparo Poch y Gascón (1902–1968), spanische Medizinerin, Publizistin, Anarchistin und Syndikalistin
 Andreas Poch (1516–1585), deutscher lutherischer Theologe und Reformator, siehe Andreas Poach
 Carlos Poch Gradin (* 1982), spanischer Tennisspieler
 Jacques Poch (1912–2009), französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Margarethe Poch-Kalous (1915–1974), österreichische Kunsthistorikerin
 Nikolaus Poch (* 1965), österreichischer Benediktiner, Abt des Schottenstiftes in Wien
 Pompeu Fabra i Poch (1868–1948), katalanischer Philologe

POCH steht als Abkürzung für:
 Progressive Organisationen der Schweiz, ehemalige Schweizer Partei

Siehe auch:
 Boch

POCH